Die Bardsragujn chumb 1995/96 war die vierte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Meisterschaft wurde nach der Umstellung vom Kalenderjahr auf den Herbst-Frühling-Modus von zwölf Vereinen durchgeführt.

Meister wurde Pjunik Jerewan vor Titelverteidiger Schirak Gjumri. Beide Vereine qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Da Pjunik Jerewan auch das Double gewann, startete Kotajk Abowjan als Tabellensechster im Europapokal der Pokalsieger.

Abgestiegen waren neben Aznavour Novemberjan der in der Relegation unterlegene Aragaz Gjumri.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiel 

|}

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96